E-pistolografia, epistolografia elektroniczna – sztuka pisania listów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, nadawca przesyła odbiorcy wiadomość za pośrednictwem telefonu komórkowego (SMS) lub Internetu (e-mail).

Termin e-pistolografia utworzony został przez modyfikację zapisu graficznego słowa epistolografia. Zbieżność pierwszej litery e w wyrazie epistolografia jak i w słowie e-mail umożliwiły nową formę zapisu, która wskazuje zarówno na tradycyjne pojęcie epistolografii jako sztuki pisania listów, jak i na nową formę kontaktów międzyludzkich, jaką jest list elektroniczny.

Analogicznie do drugiego znaczenia epistolografii – dział literatury zajmujący się utworami napisanymi w formie listów – e-pistolografia w przyszłości określać będzie dział literatury dotyczący korespondencji internetowej. W kwestii wymowy znak "-" sugeruje krótką pauzę.

Teoria literatury